Ford Thunderbird (IPA: ˈθʌndərˌbɜrd) — также широко известен под аббревиатурой T-Bird, «Ти-бёрд» — американский заднеприводный люксовый автомобиль с кузовом «купе», а в ряде поколений — также «кабриолет» и «седан», выпускавшийся на протяжении многих лет подразделением Ford компании Ford Motor Company.

Название модели позаимствовано из мифологии североамериканских индейцев. У некоторых племён Громовая Птица (, ошибочно переводится как буревестник) является духом грозы, молнии и дождя.

Было выпущено одиннадцать сильно различавшихся между собой, в том числе и по концепции, поколений этой модели с 1955 по 2005 годы (с перерывом в 1998—2001 годах), а общий выпуск за эти годы достиг 4,4 миллиона.

Предыстория 
Начало разработке нового двухместного автомобиля было положено на «Форде» ещё в начале 1952 года — как ответ на информацию о готовившемся в те годы к производству конкурентами из GM «Корвете».

Работа над дизайном была завершена в начале 1953 года. К концу года был построен гипсовый демонстрационный макет, который с успехом демонстрировался на Детройтском Автошоу в феврале 1954 года. К этому времени на нём были установлены сложные хромированные ободки фар от будущего Ford Fairlane модели 1955 года, но в серийном производстве от них отказались в пользу более простых, целиком окрашенных.

Первое поколение

Второе поколение

Третье и четвёртое поколения

Пятое поколение

Шестое поколение

Седьмое поколение

Восьмое поколение

Девятое поколение

Десятое поколение

Одиннадцатое поколение

Примечания 

Thunderbird